Bojanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons von Bojanowski (1805–1868), deutscher Generalleutnant
 Axel Bojanowski (* 1971), deutscher Diplom-Geologe und Wissenschaftsjournalist
 Edmund Bojanowski (1814–1871), polnischer Ordensgründer, Seliger
 Paul von Bojanowski (1834–1915), deutscher Journalist, Bibliothekar und Schriftsteller
 Victor von Bojanowski (1831–1892), deutscher Verwaltungsbeamter und Diplomat
 Xaver von Bojanowski (1787–1856), deutscher Generalmajor